Личия Троиси (правильнее Ли́ча Трои́зи; , род. 25 ноября 1980, Рим) — итальянская писательница, пишет фэнтези.

Биография 
Ранее изучала астрофизику. В настоящее время работает экскурсоводом в астрофизическом отделе Римской Обсерватории.

В 6 лет написала первый рассказ, в 10 лет — первый роман.

В 22 года начала трилогию «Хроники всплывшего мира».
В 2004 она передала рукопись в Миланское издательство «Mondadori». Книги выпускались с 2004 по 2006 годы. Было продано более 1 500 000 экземпляров: трилогия стала бестселлером. Книга «Ниал» планировалась как однотомное издание и превратилась в трилогию только после поступления в издательство. Перевод первого тома появился в феврале 2006 г под названием «Ниал — из Земли Ветра» в издательстве «Heyne». Второй том — «Миссия Сеннара» — был издан в феврале 2007, третий том — «Талисман власти» — появился в августе 2007.

Кроме того, Личия Троиси написала вторую трилогию — «Войны всплывшего мира», первая часть которой появилась весной 2008. Трилогия опять публикуется издательством «Heyne», она стала известной под заголовком «Воин тени», первая часть называется «Наследие драконов» или «Гильдия убийц», вторая «Две воительницы» и третья «Новое королевство».

После написала третью трилогию под названием «Легенды Всплывшего мира».

Личная жизнь 
В 2007 году вышла замуж. В 2009 году у неё родилась дочь Ирене.

Библиография 
Cronache del mondo emerso (трилогия, ), в продаже под названием: «Всадница Дракона»
 «Nihal della terra del vento» (), 2004 (в продаже под названием: «В Стране Ветра», 2006)
 «La missione di Sennar» (), 2004 («Миссия волшебника», 2007)
 «Il talismano del potere», 2005 (, 2007)

Le guerre del mondo emerso (трилогия, ), в продаже под названием: «Воин тени»
 «La setta degli assassini», 2006 () (в продаже под названием: «Наследие драконов» или "Гильдия убийц", весна 2008)
 «Le due guerriere», 2007 (, в продаже может быть также выставленна под названием: «Печать смерти», август 2008)
 «Un nuovo regno», 2007 ()

Le Leggende del Mondo Emerso (трилогия, )
 «Il Destino di Adhara»,()
 «Figlia del Sangue», (),
 «Gli ultimi eroi» ()

Cronache del Mondo Emerso  
 «La paura».
 «La rabbia».
 «La disperazione».
 «L'odio».

Le Creature del Mondo Emerso

La ragazza drago (): 
 «L'eredità di Thuban».
 «L'albero di Idhunn».
 «La clessidra di Aldibah».
I dannati di Malva ()

Ссылки 
 Официальный сайт Личии Троиси
 Сайт Паоло Барбиери — иллюстратора произведений Л. Троиси 
 Сайт по трилогии Личии Троиси — «Всадница Дракона»
 Сайт по трилогии Личии Троиси — «Воин тени»
 Interview

Ссылки на страницы издательств 
На немецком языке:

Писатели-фантасты Италии
Выпускники Университета Тор Вергата